ТИМ-011 — югославский персональный микрокомпьютер, разработанный в институте Михаила Пупина в Белграде в 1987 году. Серия микрокомпьютеров ТИМ создана после выпуска серии ЦЕР и системы ХРС-100. Авторы проекта — доктор Драголюб Миличевич и доктор Душан Старчевич.

Применение 

Было произведено 1200 экземпляров ТИМ-011 для классов информатики средних школ Сербии и Черногории. Группой проектирования ТИМ-011 руководил доктор Драшко Миличевич. Изначально планировалось использовать графический профессор Hitachi и жёсткий диск Rodime SCSI, но с целью снижения цены от этого решения отказались, выбрав ТТЛ-графику и одношаговый алгоритм начертания линий. Благодаря низкой цене ТИМ-011 мог конкурировать со всеми IBM-XT совместимыми компьютерами.

Позже в институте Михаила Пупина был создан новый школьный компьютер ТИМ-020 на основе процессора Intel 8088 и с операционной системой MS-DOS, удостоенный премии «Золотая табличка» и ставший стандартным в классах информатики сербских школ.

Технические характеристики 
Заявлены следующие характеристики:
 Микропроцессор: HD 64180, обновление более старой версии Zilog Z80. Возможность адресации 512 КБ или 1 МБ памяти в виде разделения на страницы по 4 КБ. Ускорение процессора основано на двухканальных DMA-контроллерах.
 Компьютерная память: 256 КБ (в базовой версии)
 Вторичная память: дискеты 3,5 дюймов, 80 дорожек, вместимость дискеты до 780 КБ.
 Операционная система: CP/M и ZCPR3. Последняя является вариантом CP/M версии 2.2, с открытым кодом.
 Монитор: зелёный монохроматический, возможность вводить до 80 символов в каждой из 24 строк экрана, разрешение 512 x 216.
 Программное обеспечение: Microsoft CP/M BASIC 5.21.
 Скорость работы: сопоставима с Acorn BBC B.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт Института Михаила Пупина 

Компьютеры Югославии
Микрокомпьютеры
Появились в XX веке в Югославии